Spoor (overblijfsel), een afdruk in de grond of andere materie als overblijfsel van iets dat ergens aanwezig was
 Voetafdrukken van Happisburgh, voetafdrukken van vroege mensachtigen
 Voetafdrukken van Neanderthaler

 Ecologische voetafdruk, een getal dat weergeeft hoeveel grond- en wateroppervlakte een bepaalde activiteit gebruikt